Гарматій — українське прізвище.

Відомі носії 
 Гарматій Василь Іванович (1810—1900) — український громадський діяч ХІХ ст. у Галичині. Батько Луки Гарматія.
 Гарматій Володимир Михайлович (1992—2014) — український військовик, молодший лейтенант, командир мінометного взводу 51-ї окремої механізованої бригади, військова частина А2331 (Володимир-Волинський), загинув під час АТО. Герой України.
 Гарматій Володимир Ярославович (*1967) — український футболіст, захисник.
 Гарматій Григорій Васильович (1872—1930) — український лікар, громадський діяч.
 Гарматій Лука Васильович (1866—1924) — український вчитель, фольклорист, етнограф.

Українські прізвища